Gustav Jäger henviser til blandt andre:

 Gustav Jäger (maler) (1808-1871) – tysk maler
 Gustav Jäger (zoolog) (1832-1918) – tysk zoolog og mediciner
 Gustav Jäger (fysiker) (1865-1938) – østrigsk fysiker